Font (plaats), een voormalige gemeente in het Zwitserse kanton Fribourg
Font-rubí, een gemeente in de Spaanse provincie Barcelona
Lettertype (Engels: font)
zie ook Lijst van HTML-elementen